Нету () — португальське прізвище. Відомі носії:
 Агоштінью Нету — перший президент Анголи
 Адемар Феррейра де Камаргу Нету — бразильський футболіст
 Антоніу ді Соуза Нету — бразильський військовик і політик
 Антоніу Жуан Нету — ангольський футболіст
 Едвалду Ізідіу Нету (Вава) — бразильський футболіст
 Луїш Нету — португальський футболіст
 Норберту Мурара Нету — бразильський футболіст
 Педру Нету — португальський футболіст
 Ренату Нету — бразильський футболіст

Португальські прізвища